

Anno 
 370 o 370 a.C.

Codici 
 370 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Kōchi, nella prefettura di Kōchi, in Giappone

Matematica 
 370 – numero